The Carbon Copy – cortometraggio del 1913 diretto da David Miles
The Carbon Copy – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts
The Carbon Copy – film del 2009 diretto da Evans Butterworth